Olof Hambræus kan avse någon av följande personer:

Olof Hambræus (1722–1784), borgmästare och riksdagsman
Olof Hambræus (1749–1833), präst och riksdagsman
Olof Hambræus (1761–1841), borgmästare och riksdagsman
Olof Hambraeus (1926–2005), präst, föreståndare för Hamregården